Fußballclub Hansa Rostock e.V., kortweg F.C. Hansa Rostock en algemeen bekend als Hansa Rostock is een Duitse betaaldvoetbalclub uit de noordelijke havenstad Rostock en die uitkomt in de 2. Bundesliga. Het speelt haar thuiswedstrijden in het Ostseestadion dat plaats biedt aan 29.000 toeschouwers. De traditionele kleuren zijn blauw en wit.

Geschiedenis 
In 1954 moest BSG Empor Lauter, een team uit Sachsen, naar Rostock verhuizen om daar in het nieuwe Ostseestadion van Rostock een sterk team te hebben. In het noorden van de DDR waren er geen andere sterke voetbalteams. De naam van de club werd veranderd in SC Empor Rostock. Nadat deze club uiteen viel, werd op 28 december 1965 FC Hansa Rostock opgericht.

Hansa Rostock werd in het seizoen 1990-1991 de laatste landskampioen uit de geschiedenis van de voormalige DDR. Samen met Dynamo Dresden trad de club na de hereniging van beide delen van Duitsland toe tot de Bundesliga. Het presteerde daar tegen alle verwachtingen in erg goed. Na tien jaar in de Bundesliga te hebben gevoetbald, speelt Hansa Rostock vanaf het seizoen 2005/06 in de 2. Bundesliga. 2005 is ook het jaar van het vijftigjarig bestaan van het Ostseestadion.

Hansa Rostock eindigde als tweede in de 2. Bundesliga 2006/07, wat recht gaf op promotie naar de 1. Bundesliga. Het lukte niet om tegen de grote ploegen te stunten. Het eindigde op de zeventiende plaats, waardoor het na één seizoen weer degradeerde.

Op 17 mei 2010 bereikte Hansa Rostock een dieptepunt in de clubgeschiedenis. De club degradeerde na promotie/degradatiewedstrijden tegen FC Ingolstadt 04 naar de 3. Liga. Na een jaar keerde het terug om daarna opnieuw te degraderen.

In de 3. Liga van het seizoen 2020/21 eindigde de Noord-Duitse club op de tweede plaats in de eindrangschikking. Daarmee duurde het negen seizoenen vooraleer Hansa Rostock promotie naar de 2. Bundesliga wist te bewerkstelligen.

Erelijst 
 Kampioenschap Oost-Duitsland
 1991
 FDGB-Pokal
 1991
 DDR-Liga
 1976, 1978, 1980, 1987
 DFB Hallen Pokal
 1998
 2. Bundesliga
 1995
 Mecklenburg-Vorpommern Pokal
 (1998), (2005), (2006), 2011, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Eindklasseringen vanaf 1964 (grafiek)

Eindklasseringen
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:95%;" 
|-
! Seizoen
! width=20%|Divisie 
! width=10%|№ !! Duels !! Winst !! Gelijk !! Verlies !! Doelsaldo !! Punten !! Pokal
|-
| 1963–64 || DDR-Oberliga || 2 || 26 || 13 ||  7 ||  6 || 40-23 || 33 || kwartfinale
|-
| 1964–65 || DDR-Oberliga || 5 || 26 || 13 ||  2 ||  11 || 37-33 || 28 || 8e finale
|-
| 1965–66 || DDR-Oberliga || 4 || 26 || 11 ||  6 ||  9 || 41–34 || 28 || halve finale
|-
| 1966–67 || DDR-Oberliga || 10 || 26 || 9 ||  8 ||  9 || 27–27 || 26 || Finale
|-
| 1967–68 || DDR-Oberliga || 2 || 26 || 15 ||  4 ||  7 || 37–27 || 34 || 8e finale
|-
| 1968–69 || DDR-Oberliga || 4 || 26 || 10 ||  9 ||  7 || 42–33 || 29 || 2e ronde
|-
| 1969–70 || DDR-Oberliga || 12 || 26 || 7 ||  7 ||  12 || 22–33|| 21 || halve finale
|-
| 1970–71 || DDR-Oberliga || 8 || 26 || 10 ||  5 ||  11 || 31–25|| 25 || kwartfinale
|-
| 1971–72 || DDR-Oberliga || 9 || 26 || 8 ||  8 ||  10 || 27–24|| 24 || 8e finale
|-
| 1972–73 || DDR-Oberliga || 10 || 26 || 6 ||  8 ||  12 || 36–44|| 20 || kwartfinale
|-
| 1973–74 || DDR-Oberliga || 7 || 26 || 10 ||  5 ||  11 || 37–35|| 25 || 8e finale
|-
| 1974–75 || DDR-Oberliga || 13 || 26 || 7 ||  6 ||  13 || 29–35|| 20 || kwartfinale
|-
| 1975–76 || DDR-Liga || bgcolor="#00FF00"|1 || 22 || 17 || 5 || 0 || 65-17 || 39 || tussenronde
|-
| 1976–77 || DDR-Oberliga ||bgcolor="#FA8072"| 14 || 26 || 6 ||  8 ||  12 || 23–41 || 20 ||kwartfinale
|-
| 1977–78 || DDR-Liga || bgcolor="#00FF00"|1 || 22 || 17 || 3 || 2 || 75–13 || 37 || 1e ronde
|-
| 1978–79 || DDR-Oberliga || bgcolor="#FA8072"|14 || 26 || 5 ||  5 ||  16 || 30–46|| 15 || kwartfinale
|-
| 1979–80 || DDR-Liga || bgcolor="#00FF00"|1 || 22 || 21 || 1 || 0 || 77-8 || 43 || kwartfinale
|-
| 1980–81 || DDR-Oberliga || 10 || 26 || 6 ||  8 ||  12 || 35–47|| 20 || kwartfinale
|-
| 1981–82 || DDR-Oberliga || 8 || 26 || 9 ||  7 ||  10 || 37–40|| 25 || 2e ronde
|-
| 1982–83 || DDR-Oberliga || 8 || 26 || 11 ||  6 ||  9 || 38–40|| 28 || kwartfinale
|-
| 1983–84 || DDR-Oberliga || 9 || 26 || 8 ||  8 ||  10 || 32–41|| 24 || 8e finale
|-
| 1984–85 || DDR-Oberliga || 10 || 26 || 6 ||  9 ||  11 || 37–51|| 21 || kwartfinale
|-
| 1985–86 || DDR-Oberliga || bgcolor="#FA8072"|13 || 26 || 7 ||  6 ||  13 || 31–46|| 20 || kwartfinale
|-
| 1986–87 || DDR-Liga || bgcolor="#00FF00"|1 || 34 || 26 || 6 || 2 || 89-25 || 58 ||Finale
|-
| 1987–88 || DDR-Oberliga || 9 || 26 || 7 ||  9 ||  10 || 42–49|| 23 || Halve finale
|-
| 1988–89 || DDR-Oberliga || 4 || 26 || 12 ||  5 ||  9 || 34–31|| 29 || 2e ronde
|-
| 1989–90 || DDR-Oberliga || 6 || 26 || 9 ||  9 ||  8 || 38–33 || 27 || 8e finale
|- 
| 1990–91 || NOFV || bgcolor="#FFD700"| || 26 || 13 ||  9 || 4 || 44–25 || 35 ||winnaar
|-
|colspan=10 bgcolor="cccccc"| 
|-
| 1991–92 || Bundesliga || bgcolor="#FA8072"|18 || 38 || 10 || 11 || 17 || 43–55 || 31 || 3e ronde
|-
| 1992–93 || 2. Bundesliga || 11 || 46 || 17 || 12 || 17 || 54–52 || 46 || 3e ronde
|-
| 1993–94 || 2. Bundesliga || 8 || 38 || 15 || 9 || 14 || 51–56 || 39 || 8e finale
|-
| 1994–95 || 2. Bundesliga || bgcolor="#00FF00"|1 || 34 || 19 || 8 || 7 || 66–30 || 46 || 1e ronde
|-
| 1995–96 || Bundesliga || 6 || 34 || 13 || 10 || 11 || 47–43 || 49 || 1e ronde
|-
| 1996–97 || Bundesliga || 14 || 34 || 11 || 7 || 16 || 35–46 || 40 || 2e ronde
|-
| 1997–98 || Bundesliga || 6 || 34 || 14 || 9 || 11 || 54–46 || 51 || 1e ronde
|-
| 1998–99 || Bundesliga || 14 || 34 || 9 || 11 || 14 || 49–58 || 38 || 2e ronde
|-
| 1999–00 || Bundesliga || 15 || 34 || 8 || 14 || 12 || 44–60 || 38 || halve finale
|-
| 2000–01 || Bundesliga || 12 || 34 || 12 || 7 || 15 || 34–47 || 43 || 2e ronde
|-
| 2001–02 || Bundesliga || 14 || 34 || 9 || 7 || 18 || 35–54 || 34 || 1e ronde
|-
| 2002–03 || Bundesliga || 13 || 34 || 11 || 8 || 15 || 35–41 || 41 || 8e finale
|-
| 2003–04 || Bundesliga || 9 || 34 || 12 || 8 || 14 || 55–54 || 44 || 2e ronde
|-
| 2004–05 || Bundesliga || bgcolor="#FA8072"|17 || 34 || 7 || 9 || 18 || 31–65 || 30 ||kwartfinale
|-
| 2005–06 || 2. Bundesliga || 10 || 34 || 13 || 4 || 17 || 44–49 || 43 || 8e finale
|-
| 2006–07 || 2. Bundesliga || bgcolor="#00FF00"|2 || 34 || 16 || 14 || 4 || 49–30 || 62 || 1e ronde
|-
| 2007–08 || Bundesliga || bgcolor="#FA8072"|17 || 34 || 8 || 6 || 20 || 30–52 || 30 ||8e finale
|-
| 2008–09 || 2. Bundesliga || 13 || 34 || 8 || 14 || 12 || 52–53 || 38 ||8e finale
|-
| 2009–10 || 2. Bundesliga || bgcolor="#FA8072"|16 || 34 || 10 || 6 || 18 || 33–45 || 36 || 1e ronde
|-
| 2010–11 || 3. Liga || bgcolor="#00FF00"|2 || 38 || 24 || 6 || 8 || 70–36 || 78 ||1e ronde
|-
| 2011–12 || 2. Bundesliga || bgcolor="#FA8072"|18 || 34 || 5 || 12 || 17 || 34–63 || 27 || 1e ronde
|-
| 2012–13 || 3. Liga || 12 || 38 || 11 || 11 || 16 || 39–52 || 44 ||1e ronde
|-
| 2013–14 || 3. Liga || 13 || 38 || 13 || 10 || 15 || 45–55 || 49 || --
|-
| 2014–15 || 3. Liga || 17 || 38 || 11 || 8 || 19 || 54–68 || 41 || --
|-
| 2015–16 || 3. Liga || 10 || 38 || 12 || 13 || 13 || 42–48 || 49 ||1e ronde
|-
| 2016–17 || 3. Liga || 15 || 38 || 10 || 16 || 12 || 44–46 || 46 ||1e ronde
|-
| 2017–18 || 3. Liga || 6 || 38 || 16 || 12 || 10 || 48–34 || 60 ||1e ronde
|-
| 2018–19 || 3. Liga || 6 || 38 || 14 || 13 || 11 || 47–46 || 55 || 2e ronde
|-
| 2019–20 || 3. Liga || 6 || 38 || 17 || 8 || 13 || 54–43 || 59 || 1e ronde
|-
| 2020–21 || 3. Liga || bgcolor="#00FF00"|2|| 38 || 20 || 11 || 7 || 52–33 || 71 || 1e ronde
|-
| 2021–22 ||2. Bundesliga || 13 || 34 || 10 || 11 || 13 || 41–52 || 41 || 8e finale
|-
| 2022–23 ||2. Bundesliga || . || 34 ||  ||  ||  || – || .. || 1e ronde
|-
|}

 Hansa Rostock in Europa Uitslagen vanuit gezichtspunt Hansa Rostock

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Oost-Duitsland
 Deelnemers UEFA-toernooien Duitsland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Tweede elftal 
Het tweede elftal van Hansa Rostock komt uit in de Oberliga NOFV-Nord. Het team is enkele seizoenen achter elkaar hoog geëindigd, maar mocht niet promoveren vanwege de regel dat er minimaal twee niveaus tussen het eerste en tweede elftal dienen te zitten.

Bekende (oud-)spelers

Internationals
De navolgende voetballers kwamen als speler van Hansa Rostock uit voor een vertegenwoordigend Europees A-elftal. Tot op heden is Gerd Kische degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van Hansa Rostock in totaal 63 keer uit voor het Oost-Duitse nationale elftal.

Trainer-coaches

Externe links 
 Officiële website

Rostock, Hansa
Sport in Rostock
Sportvereniging in Mecklenburg-Voor-Pommeren